Глушков:
 Глушков Віктор Михайлович (1923–1982) — український радянський вчений-кібернетик, піонер комп'ютерної техніки, автор фундаментальних праць у галузі кібернетики, математики і обчислювальної техніки, редактор Української радянської енциклопедії
 Глушков Олексій Юрійович (1975) — російський борець греко-римського стилю, переможець та срібний призер чемпіонатів світу, триразовий чемпіон Європи, бронзовий призер Олімпійських ігор
 Глушков Петро Тарасович (1889–1966) — композитор, педагог

Українські прізвища
Зросійщені українські прізвища